Setge de Girona (793)
 Setge de Girona (827)
 Setge de Girona (1285)
 Setge de Girona (1653)
 Setge de Girona (1684)
 Setge de Girona (1694)
 Setge de Girona (1711)
 Setge de Girona (1712)
 Primer setge de Girona de 1808
 Segon setge de Girona de 1808
 Setge de Girona (1809)